Cascadura pode referir-se a:

 Cascadura (bairro do Rio de Janeiro) - bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo
 Estação Cascadura - estação de trem no Rio de Janeiro
 Cascadura (banda) - Banda de rock brasileira, surgida em Salvador, Bahia

Desambiguação